Балаева — фамилия.

Известные носители 
 Балаева, Аида Галымовна (род. 1974) — казахстанская государственная деятельница.
 Балаева, Серафима Николаевна (1889—1960) — специалист музейного дела.
 Балаева, Халимат Мджид кызы (1910—2001) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949).

См. также 
 
 Балаево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России.